Боге́мия (,  — Бёмен, от , родина бойев) — историческая область в Центральной Европе, занимающая западную часть современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название Чехии — территории исторического расселения чехов.

К началу христианской эры в Центральной Европе территория Богемии была заселена кельтскими племенами бойев (откуда и название). С VI века её постепенно заселяют славянские племена, и вскоре Богемия становится территориальным центром Чешской державы.

Географическое положение 
В настоящее время Богемия наряду с Моравией и Чешской Силезией входит в состав Чешской Республики.

Площадь — 52 750 км². Граничит на севере и юго-западе с ФРГ, на северо-востоке — с Польшей, на востоке — с Моравией, а на юге — с Австрией. Население Богемии составляет около 6,25 миллиона человек.

Со всех сторон Богемия окружена горами. Новоградские горы, Шумава, Чешский Лес, Рудные горы, Лужицкие горы, Йизерские горы, Крконоше с наивысшей горой Снежкой (высота вершины — 1603 м), Орлицкие горы, Чешско-Моравская возвышенность на востоке.

Тем самым образуется природный ландшафт, ограниченный водоразделами бассейнов рек Влтавы (Молдавы) и Лабы (Эльбы) (до границы с Германией). В Лабу впадает также Огрже (Эгер), чьи истоки находятся во Франконии (в горах Фихтель). Таким образом, южные границы Чехии имеют свою часть в главном европейском водоразделе.

Другие важные реки — Бероунка, Отава, Малше, Лужнице, Сазава (частично в Моравии), Упа, Орлице, Йизера, Огрже (частично в Германии, Бавария).

Бассейны Дуная и Одера занимают только 6,4 % территории области (3184 км²), тогда как главную часть занимает бассейн Эльбы (48 772 км²).

Самое большое озеро — Черне (Чёрное) на Шумаве.

Административное деление 
Современным границам Богемии уже более 1000 лет, только Эгерланд присоединён в позднем Средневековье.

Богемия занимает две трети территории Чешской республики.

На территории Богемии полностью расположены административно-территориальные единицы Чешской Республики — Прага, столичный город, Среднечешский край, Пльзеньский край, Карловарский край, Устецкий край, Либерецкий край и Краловеградецкий край, а также большая часть Пардубицкого края, около половины территории края Высочина и один населённый пункт Южноморавского края.

Основные города с указанием численности населения на 01.01.2019:

 Прага (1 308 000)
 Пльзень (172 441)
 Либерец (104 445)
 Ческе-Будеёвице (94 014)
 Усти-над-Лабем (92 952)
 Градец-Кралове (92 742)
 Пардубице (90 688)
 Кладно (69 054)
 Мост (66 186)
 Карловы Вары (48 501)

История 

 Устаревшее название исторической Чехии — Богемия — происходит от названия кельтских племён бойев, населявших эту территорию в течение нескольких веков и позднее вытесненных другими племенами. В 1526—1918 — «Богемия» — официальное название Чехии (без Моравии) как части Габсбургской империи (Австро-Венгрии).

Термин Богемия также ранее использовался в российской историографии для обозначения исторической области Чехия и Чешского государства в Средние века, а также (вместе с понятиями Моравия и Чешская Силезия) иногда используется в регионоведении современной Чехии.

Культура Чехии 
Покровителем и национальным святым Чехии является святой Вацлав.

Богемия была регионом, в котором религиозные и этнические контрасты были тесно переплетены друг с другом. Таким образом, богемская культура являлась синтезом немецкой, чешской и еврейской культур. Такие писатели, как Адальберт Штифтер, Райнер Мария Рильке, Ярослав Гашек, Франц Кафка, Карел Чапек, Франц Верфель и Фридрих Торберг, или композиторы Бедржих Сметана, Антонин Дворжак, Леош Яначек, Густав Малер, Богуслав Мартину, Франтишек Правда и Виктор Ульман черпали своё вдохновение в богатых культурных традициях страны. Газета на немецком языке «Tagblatt» () считалась одной из лучших газет своего времени. Яркая природа и история Богемии описываются в романе Жорж Санд «Консуэло».

Влияние чешской культуры, в особенности на Австрию, не ограничивалось только искусством и литературой. Так, австрийская кухня заимствовала множество чешских блюд. На весь мир славится и чешское пиво. Типичными блюдами чешской кухни являются кнедлики, гуляши и сладкие мучные блюда.

Хорошо известно в России богемское стекло или чешское стекло. Изделия из чешского хрусталя и бижутерия являются неотъемлемой частью индустрии туризма.
Нельзя не упомянуть о скаковых лошадях Кински, редкой породе лошадей, разводимой в Чехии с 1838 года графом Октавианом Кински.

Примечательные факты 
 Действие сказки Самуила Маршака и одноимённой пьесы «Двенадцать месяцев», написанной в 1942—1943 гг. в СССР, происходит именно в горной Богемии (тогда части Австрийской империи), на рубеже XVIII—XIX вв. Сказка написана под впечатлением от «Зимней сказки» Уильяма Шекспира, где основные события перенесены в Богемию.
 Исторический флаг Чехии и флаг современной Польши, несмотря на внешнюю схожесть, отличаются соотношением сторон.
 В честь Богемии назван астероид (371) Богемия.
 В Северной Богемии в деревне Jifetin pod Bukovou родился Даниэль Сваровски, основатель австрийской компании Swarovski.
 Героем повестей Стивенсона «Клуб самоубийц» и «Алмаз раджи» является Флоризель, вымышленный принц Богемии (в известной советской экранизации этих повестей он фигурирует как «принц Бакардии»).
 Героем рассказа Артура Конана Дойля «Скандал в Богемии» является её вымышленный монарх Вильгельм Готтсрейх Сигизмунд фон Ормштейн.
 В Богемии происходят события игры Kingdom Come: Deliverance.

Примечания

Литература 
 Hugh, Agnew (2004). The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown. Hoover Press, Stanford.

Ссылки 
 
 
 , BBC Radio 4 discussion with Norman Davies, Karin Friedrich and Robert Pynsent (In Our Time, Apr. 11, 2002)
 

Исторические области Европы